Steve Jobs puede referirse a:

Steve Jobs, un empresario y magnate de los negocios del sector informático y de la industria del entretenimiento estadounidense.
Steve Jobs (libro), una biografía autorizada de Steve Jobs (2011)
Steve Jobs (película), una película de drama biográfico (2015) dirigida por Danny Boyle, con Michael Fassbender en el papel de Steve Jobs.